Бенче може значити:

 Бенче (Македонски Брод), као насеље у општини Македонски Брод, Северна Македонија;
 Бенче (Вијетнам), као град у јужном делу Вијетнама;
 Бенче (покрајина), једна од 58 покрајина Вијетнама.